Ravellesi – abitanti di Ravello (Parabiago)
Ravellesi – abitanti di Ravello